El Lobo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Lobo, Querétaro Arteaga, Landa de Matamoros, 
 El Lobo, Jalisco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar